Fermanagh and South Tyrone steht für:

 Fermanagh and South Tyrone (Wahlkreis, Northern Ireland Assembly), einen Wahlkreis für die Northern Ireland Assembly
 Fermanagh and South Tyrone (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus